Burí, eina de gravat.
 Gravat al burí, tècnica de gravat que utilitza un burí
 Burí (arqueologia) instrument lític que servia per a diverses tasques productives al llarg de l'Edat de Pedra 
 Constel·lació del Burí, constel·lació més habitualment coneguda com a Caelum.
 Puig de Burí, muntanya al municipi de la Vall d'en Bas a la comarca de la Garrotxa